A montenegrói labdarúgókupa vagy montenegrói kupa (hivatalos nevén Crnogorski fudbalski kup, cirill betűkkel: Црногорски фудбалски куп) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Montenegróban, amelyet először 2006-bsn rendeztek meg.
A legsikeresebb klub az FK Rudar Pljevlja amely eddig 4 alkalommal hódították el a trófeát.

A montenegrói kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, a montenegrói bajnokság után. A kupa győztese jogán Montenegró csapatot indíthat az Európa-liga második selejtezőkörében.

Eddigi győztesek 

 * hu: Hosszabbítás után
 * t: Tizenegyesrúgások után

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Montenegrói labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Montenegrói labdarúgás